Vrnčani je lahko:
 Vrnčani, Gornji Milanovac (Srbija)
 Vrnčani, Čačak (Srbija)